Dekking kan betekenen:
 Seksuele activiteit van dieren, vaak gebruikt  bij het fokken, zie dekking (dieren)
 Een term uit diverse balsporten, zie dekking (sport), zie ook mandekking, zonedekking
 De afstand van de wapening tot de buitenkant van de constructie bij gewapend beton, zie dekking (beton)
 De aard en hoeveelheid van de schade die door een verzekering vergoed wordt, zie dekking (verzekering)
 kostendekking
 Het bereik van een (GSM-)zendmast
 De mate waarin verf de kleur van het onderliggende materiaal aan het zicht onttrekt; het tegendeel van transparantie
De gegarandeerde uitwisselbaarheid van een valuta tegen een goed (in het geval van de goudstandaard is een valuta gedekt door goud).